Molekulska formula -{C21H22O11}- se može odnositi na:

 Astilbin
 Marein